Monaco, een ministaatje aan de Middellandse Zee
 Monaco (band), een tijdelijke band uit de jaren negentig, gevormd door New Order-bassist Peter Hook
 Monaco (lettertype), een monospace schreefloos lettertype
 Juan Mónaco, Argentijns tennisser
 Monaco (drank)

Zie ook 
 AS Monaco
 Circuit de Monaco